Гран-при Аргентины  года — первый этап чемпионата мира среди гонщиков сезона 1954 года. Прошёл 17 января на трассе Буэнос-Айрес.

Квалификация

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Нино Фарина — 1:44,8
 Быстрый круг:   Хосе-Фройлан Гонзалес- 1:48,2 (130,15 км/ч)
 Аскари  и Виллорези не приняли участие из-за того что автомобиль Lancia был не готов.
 Фарина добился 18 подиумов (также как и Аскари), а также это 22 гонка в которой он набрал очки.
 Первый и единственный за карьеру финиш Эли Байоля в очках.
 Фарина, в возрасте 47 лет и 79 дней, стал самым возрастным обладателем поул-позиции.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 В чемпионате засчитывались только 5 лучших результатов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Аргентины